Список русских царевен включает дочерей царей, а также супруг русских царевичей (хотя в документах эти жёны могли именоваться и «царицами»).

Список включает детей правителей от Ивана IV до Петра I (включая добрачных от Екатерины I).

Список

Дочери царей

Жены царевичей 
В отношении жён царевичей в источниках также употреблялось слово «царица».

Только два царевича, не ставших позже царями, дожили до взрослого возраста и успели жениться:

 Иван Иванович (сын Ивана IV Грозного):
 Сабурова, Евдокия Богдановна (1571—1572) — пострижена как инокиня Александра
 Соловая, Феодосия Михайловна (1575—1579) — пострижена как инокиня Параскева
 Шереметева, Елена Ивановна (1581) — вдовой ушла в монастырь как инокиня Леонида
 Алексей Петрович
  Шарлотта Кристина София Брауншвейг-Вольфенбюттельская

Из русских царей в бытность царевичами до вступления на престол успел жениться (то есть его жёна побывала царевной) только один:
 Фёдор I Иоаннович. Жена — Годунова, Ирина Фёдоровна (свадьба в 1575 году, вступление на престол в 1584 году).

Цесаревны 
 Основная статья: Цесаревны
Титул, который Пётр Великий присвоил трем своим выжившим дочерям (Анна, Елизавета, Наталья-младшая) после провозглашения России империей. Позже использовался для жен наследников императорского престола.

См. также 
 Список русских царевичей
 Список монахинь царской и великокняжеской крови

Библиография 
 ПВЛ. Книга Степенная царского родословия
 
 Е. В. Пчелов. Романовы. История великой династии
 
 Семёнов И. С. Христианские династии Европы. — ОЛМА Медиа Групп, 2002
 Гребельский П.Х., Мирвис А.Б. Дом Романовых. Биографические сведения о членах Царствовавшего Дома, их предках и родственниках. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб., 1992. - 280 с.: илл.

Ссылки 
 Исторический некрополь Вознесенского монастыря
 ДОМ РОМАНОВЫХ 1613—1917 гг.: электронный иллюстрированный биобиблиографический справочник
 Родословие Дома Романовых
 Генеалогические таблицы
 Поколенная роспись
 Поколенная роспись

Примечания 

Списки детей российских монархов